Gåssten kan syfta på:

 Gåssten, Singö – en ö i Singö socken, Norrtälje kommun
 Gåssten, Ornö – en ö i Ornö socken, Haninge kommun